Pampliega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pampliega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Pampliega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar